Таргизское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Чунском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Таргиз.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1847 человек, в том числе 903 мужчины и 944 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Таргиз
 Елань
 Захаровка
 Изыкан
 Сосновка
 Тарея
 Чукша

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Чунского района